Башкалия () — село в Бессарабском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 109 метров над уровнем моря. Недалеко от западной окраины села в направлении с севера на юг протекает река Лунгуца (правый приток реки Лунга, водосборный бассейн реки Ялпуг). Также в 3,0 км юго-восточнее села, из дождевого источника берёт своё начало река Авдарма (правый приток реки Лунга), однако постоянным источником питания реки считается родник, находящийся в 2,7 км от дождевого источника вниз по руслу и в 1,5 км севернее села Авдарма.

История 
В 1830 году в селе проживало 495 болгар, переселенцев из села Изворник в Варненской области. К 1863 году было зарегистрировано 88 домохозяйств и 539 жителей, согласно данным Географическо-статистического словаря Российской империи: «Башкалія, болгар. колон., Бессарабс. обл., Бендерскаго у., Верхнебуджакскаго окр., въ 71 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, при балкѣ того же имени, выходящей въ р. Лунгуцу. Основана въ 1830 г. Болгарами и Молдаванами. Ч. ж. 539 д. об. п., 88 дв., православ. молитв. домъ, 4,050 дес. земли.»

В 1918—1940 годах, в период румынского правления, начинаются процессы румынизации болгарских жителей. По данным официальной румынской статистики за 1930 год в селе проживало 2272 человека, из которых 2017 румын, 205 болгар, 37 гагаузов, 13 евреев. 2202 из них объявили родным языком румынский, 52 болгарский, 6 турецкий и 13 идиш.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Башкалия проживает 3903 человека (1953 мужчины, 1950 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Дьяков, Дмитрий Георгиевич (род. 1952) — председатель Парламента Республики Молдова в 1998—2001 гг.
 Тарлев, Василий Павлович (род. 1963) — премьер-министр Молдавии в 2001—2008 гг.
 Маноле, Домника Степановна ( род. 1961) — председатель Конституционного суда Республики Молдова с 23 апреля 2020 года.

Ссылки 
 Железнодорожная станция Башкалия

Примечания 

Населённые пункты Бессарабского района
Болгарские колонии в Бессарабии